

Persone
 Henry Arundell, III barone Arundell di Wardour – nobile e politico inglese
 John Arundell, II Barone Arundell di Trerice – politico inglese
 Judith Arundell Wright – poetessa australiana
 Lady Blanche Arundell – nobile inglese
 Peter Arundell – pilota automobilistico inglese

Altro
 Barone Arundell di Wardour – titolo ereditario della nobiltà britannica nella Parìa inglese